Иван Аргиров Лебамов е български емигрантски деец, осми президент на МПО в САЩ и Канада.

Биография 
Иван Лебамов е роден на 20 юли 1932 година във Форт Уейн, Индиана, в семейството на българския емигрантски деец Аргир Лебамов от Вишени, Егейска Македония. Братята му Климент и Георги Лебамов и сестра му Мария също са дейци на МПО. През 1954 година завършва университета в Индиана, а през 1957 година завършва и юридическия му факултет. Същата година е приет в адвокатската колегия на Индиана, а през 1973 година във Върховния съд на САЩ и американския окръжен съд. Освен това, той е гостуващ професор в университета в Индиана, а по време на Берлинската криза от 1961 година служи в Националната военновъздушна отбрана в Индиана.

Междувременно Иван Лебамов е активен член на МПО и е редактор на печатния ѝ орган „Македонска трибуна“. Той е от групата в МПО, заедно с Христо Лагадинов, Тодор Чукалев, Христо Низамов, Христо Анастасов, Борислав Иванов, Петър Ацев и Георги Лебамов, която се противопоставя на авторитаризма на Иван Михайлов. След настъпилите промени между 1983 – 1994 година е президент на МПО, като за време на мандатът му МПО е в подем. Често коментира в статии положението на новосъздадената Република Македония и състоянието на МПО.

Между 1968 – 1975 година Иван Лебамов е председател на Демократическата партия във Форт Уейн, между 1972 – 1976 година Иван Лебамов е кмет на Форт Уейн, а между 1983 – 1987 година е председател на департамента за парковете и озеленяването в града. На 20 февруари 1986 получава благодарност от конгресмена Едуард Кенеди за писмото си, в което описва човешките права на македоно – българския народ. Също е член на различни адвокатски и обществени асоциации. Същевременно поддържа адвокатска кантора, където работят и синовете му. Иван Лебамов е женен за Кай Стефанов Лебамов, с която имат трима сина – Деймиън, Джордан и Джъстин. През 2003 година е награден с награда за насърчаване на расовата и религиозната търпимост във Форт Уейн.

Умира на 18 май 2006 година във Форт Уейн.

Външни препратки 
 The Gifts of the Modern Wise Men, статия от Иван Лебамов публикувана във в-к „Македонска трибуна“, год. 27, бр. 1400, Индианаполис, САЩ, 24 декември 1953 година

Родословие

Бележки 

Дейци на Македонската патриотична организация
Български общественици от Македония
Българи в САЩ
По произход от Вишени
Лебамови
Родени във Форт Уейн
Починали във Форт Уейн